Glütschbach ist der Name zweier Fließgewässer im Berner Oberland:
eines linksseitigen Zuflusses der Aare, siehe Glütschbach (Aare)
des nördlichen Quellarms des Spiggenbachs.